Ясутака Утияма (; родился 5 августа 1992 года в Саппоро, Япония) — японский теннисист. Победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Начал заниматься теннисом со второго года обучения в начальной школе. Учился за границей в IMG Nick, Voltery в Академии тенниса, а также в Kei Nishiki.

Спортивная карьера 
На юниорском уровне он был финалистом в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии и на чемпионате Азии в 2009 году. В 2010 году на своем последнем юношеском турнире он выиграл в одиночном разряде и парном разряде на Кубке мэра Осаки. Его высокий рейтинг является 12-й.

В профессиональной карьере, он достиг в 2013 году полуфинала на турнире в Шанхае. В 2014 году он выиграл парный турнир с Мауи. В 2015 году он стал финалистом в одиночном разряде в Лексингтоне. Он выиграл свой первый челленджер в Киото в 2017 году, а второй и третий - в Иокогаме и Чжанцзяганге в 2018 году.

Входит в состав сборной Японии в Кубке Дэвиса с 2013 года. Он одержал первую победу в парном матче с Кей Нишикори в первом раунде 2014 года против канадской пары Данцевич/Нестор. .

Получив особое приглашение на турнир, он неожиданно вместе с Беном Маклахланом выиграл свой первый турнир на ATP в парном разряде в Токио в 2017 году.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (0)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Ссылки 
 Профиль на ATP
 Профиль на ITF

Теннисисты Японии